Poniżej znajdują się pełne klasyfikacje poszczególnych konkurencji w Pucharze Świata w biathlonie 2009/2010

Mężczyźni

Klasyfikacja generalna

Sprint

Bieg na dochodzenie

Bieg masowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Kobiety

Klasyfikacja generalna

Sprint

Bieg na dochodzenie

Bieg masowy

Bieg indywidualny

Sztafeta

Przypisy 

!